Патриарх Софроний II аль-Килизи (; 1710, Килис, Османская империя — 19 октября 1780, Константинополь) — Константинопольский (1774—1780) и  патриарх Иерусалимский (как Софроний V, в 1771—1774).

Биография 
Родился в городе Килис в семье православных арабов и вырос в арабо-турецкой среде. Отца Софрония звали Иса.

В 1733—1735 занимался коллективными церковными финансами в Адане и Антиохии, затем, до 1739 года, пребывал в Дамаске.

В 1740 году в Иерусалиме Софроний был рукоположен в сан священника. В 1741 году он был назначен епископом города Акко, в 1752 году — Алеппо.

В 1752 году Софроний ушёл в отставку и переехал в Константинополь. В 1766 году ему было предложено занять трон Патриарха Антиохийского, но Софроний отказался.

В то время францисканцы снова попытались при поддержке дипломатов католических держав настроить турецкие власти против православных и вернуть себе святые места, ранее переданные Иерусалимской православной церкви. Однако митрополиту Птолемаидскому Софронию, бывшему тогда патриаршем наместником, удалось привлечь на свою сторону шейх-уль-ислама, главу османской судебной системы, и фирманом султана Мустафы III привилегии православных были подтверждены.

В 1771 году он был избран Патриархом Иерусалимским под именем Софрония V.

24 декабря 1774 года был переведён на кафедру Вселенского Патриарха Константинопольского и служил там до самой смерти под именем Софрония II.

Патриарх был прекрасно образован, вёл аскетичный образ жизни, больше всего интересовался делами патриархата в области экономики.

Скончался 19 октября 1780 года. Похоронен во дворе церкви Асоматон (Архангелов) в Великой Силе (ныне деревня Арнавуткёй в пригороде Стамбула).

Литература 
 Рашид Хаддад: La correspondance de Trābulsī, secrétaire du Patriarche d’Antioche Sylvestre de Chypre. // Mémorial Mgr Joseph Nasrallah. Damas: Inst. Français du Proche-Orient 2006, S. 257—288, besonders S. 260—269

Примечания

Ссылки 
 Σωφρόνιος Β´ на официальном сайте Константинопольского патриархата.
 Οικ. Πατριάρχαι και το Μέγα Ρεύμα.